Pasta kan syfta på:
 Pasta, ett livsmedel av torkad deg
 Pasta, en form av röra (bland annat med kryddor); exempel är pesto, tapenade, harissa och za'atar
 Pasta, en fast variant av salva (se även suspension)